

Persone
 Antonio Roselli (1381-1466) – giurista italiano
 Arnaldo Roselli (...-1949) – ingegnere italiano
 Enrico Roselli (1909-1964) – politico italiano.
 Ercole Roselli (1818-1905) – matematico, filosofo e rivoluzionario italiano
 Ezio Roselli (1896-1963) – ginnasta italiano
 Fabio Roselli (1971) – ex giocatore e allenatore di rugby a 15 italiano
 Fabio Roselli (1983) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Fernando Carrillo Roselli (1970) – attore televisivo e cantante venezuelano
 Giorgio Roselli (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Giovanni Roselli, ring name Romeo Roselli o semplicemente Romeo (1980) – wrestler statunitense
 Giuseppe Roselli Lorenzini (1910-1987) – ammiraglio italiano
 Jimmy Roselli, propriamente Michael John Roselli (1925-2011) – cantante statunitense di origini italiane
 John Roselli, nato come Filippo Sacco, soprannominato Handsome Johnny (1905-1976) – mafioso italiano naturalizzato statunitense
 Ketty Roselli (1972) – attrice e ballerina italiana
 Mario Roselli Cecconi (1881-1939) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Pietro Roselli (1808-1885), militare e patriota italiano
 Rex Roselli, o De Rosselli (1876-1941) – attore statunitense del cinema muto

Altro
 Mario Roselli – nave da carico italiana implicata nell'eccidio di Cefalonia e di Corfù